The Paper, titolo in lingua originale del film Cronisti d'assalto
 The Paper (programma televisivo)

Pagine correlate 

 The Paper Chase